La Samarach est une région des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Elle est située au sud-ouest de Féérune, sur la Péninsule de Chult.

Survol
Samarach est une petite contrée dans la partie sud de la Péninsule de Chult. Sa capitale est Samargol.

Région des Royaumes oubliés